Reffi ist der Familienname folgender Personen:

 Giordano Bruno Reffi (1921–1998), san-marinesischer Jurist und Politiker, Capitano Reggente 1974 und 1977/1978

 Marina Busignani Reffi (1930–2006), san-marinesische Künstlerin und Politikerin